Jacob van Deventer (), cartographe néerlandais
 Juan van Deventer (né en 1983), athlète sud-africain
 Oskar van Deventer (né en 1965), créateur néerlandais de puzzle